Bonjol (Dharmasraya), een plaats in het bestuurlijke gebied Dharmasraya in de Indonesische provincie West-Sumatra
 Bonjol (onderdistrict), onderdistrict van het regentschap Pasaman in de Indonesische provincie West-Sumatra
 Bonjol (vesting), een vesting in het koloniale verleden van Indonesië